Bibliothèque François Mitterrand – sede della Bibliothèque nationale de France nel XIII arrondissement di Parigi
 Bibliothèque François Mitterrand – stazione della metropolitana di Parigi

Pagine correlate

 Mitterrand (disambigua)